Sakimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Hitoshi Sakimoto (* 1969), japanischer Komponist und Arrangeur
 Shinsuke Sakimoto (* 1982), japanischer Fußballspieler